Niemcy:
 Goslar – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar
 Goslar – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Julian Goslar – działacz rewolucyjny
 Lotte Goslar – tancerka

Inne:
 Goslar – statek